Abaz steht für:
Abaz Kupi (1892–1976), albanischer Politiker
Abaz (Musikproduzent) (* 1988), deutscher Musikproduzent
Abul Abbas (auch Abul Abaz), ein Elefant Karls des Großen

ABAZ ist die Abkürzung für:
August-Boeckh-Antikezentrum der Humboldt-Universität zu Berlin

Siehe auch:
 Abas
 Abbas

Abkürzung